Lo Iotico è una delle lingue artificiali utilizzate nel libro di fantascienza I reietti dell'altro pianeta/Quelli di Annares (The Dispossessed), di Ursula K. Le Guin. Lo Iotico è parlato a A-Io, una superpotenza del pianeta Urras, una delle due ambientazioni in cui si svolge la storia (l'altra è sul pianeta gemello Anarres, dove invece viene parlato il Pravico).

Caratteristiche 
A differenza del Pravico, lo Iotico è una lingua naturale, e con molta probabilità presenta alcune irregolarità e complicazioni, ma il lettore non ne viene informato nel libro. Giudicando su quel poco che si conosce, le parole Iotiche tendono ad avere una struttura fonetica relativamente semplice, con poche consonanti, solo poche serie di consonanti, e molte vocali spesso unite insieme. Il libro contiene molti nomi che sembrano presentare caratteristiche proprie; nomi personali come: To, Atro, Saio Pae, Leia Asieo Odo, Vea, Doem, Oiie, Dearri, Tuio Maedda, e nomi di luoghi come: A-Io, Ieu Eun, Nio Esseia, Drio. Nomi con consonanti finali, come Efor e Rodarred, sembrano rari.

La società Ioti è fortemente gerarchizzata, e concordemente lo Iotico risulta possedere due registri o dialetti: uno per la classe alta, usato anche da qualche media (viene menzionato il "telefax"), e un basso registro per la classe dei lavoratori, i cosiddetti Nioti.
Questo "Basso Iotico" è caratterizzato dalla riduzione di tutti i tempi verbali al presente.  

Secondo uno dei personaggi principali del libro (appartenente alla classe alta), lo Iotico impiegato nella stampa popolare, per essere letto dai Nioti, è di qualità molto bassa, almeno tanto quanto lo sono le informazioni in esso contenute.

Lingue artistiche
Linguaggi alieni
Ciclo dell'Ecumene